Príncipe Federico de Hohenzollern-Sigmaringen (Inzigkofen, 25 de junio de 1843 - Múnich, 2 de diciembre de 1904) fue un miembro de la Casa de Hohenzollern-Sigmaringen y general de caballería prusiano.

Federico nació como el quinto y penúltimo de los hijos de los príncipes Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen y Josefina Federica de Baden. En 1879, Federico se casó en Regensburg con la princesa Luisa de Thurn y Taxis, la hija mayor de Maximiliano, heredero de Thurn y Taxis, y de la duquesa Elena en Baviera. La pareja no tuvo hijos.

Títulos y tratamientos 
 1843-1869: Su Alteza Serenísima el príncipe Federico de Hohenzollern-Sigmaringen.
 1869-1904:  Su Alteza Serenísima el príncipe Federico de Hohenzollern.

Ancestros 
Ancestros de Federico de Hohenzollern-Sigmaringen

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Generales de Prusia
Militares de Prusia del siglo XIX
Fallecidos en Múnich